Матти Купаринен (; ) — финский хоккеист, центральный нападающий, игрок клуба «Эссят».

Карьера 
Выступал за Эссят (Финляндия), КалПу (Финляндия), молодёжную и национальную сборные Финляндии. Серебряный призёр Чемпионата Финляндии 2006 года. Провел в чемпионате Финляндии 427 матчей, набрав при этом 191 (53+138) очко. За «Авангард» (Омск) провел 42 матча, набрав при этом 8 (3+5) очков, при показатели +/-, +2. В июле 2013 года подписал контракт с ХИФКом, соглашение заключено по схеме 1+1.

Статистика 
 Последнее обновление: 19 октября 2013 года

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Финляндии в составе «Эссят» (2006)
 Лучший игрок октября в СМ-Лиге (2011)

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК КалПа
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК ХИФК
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой